

Astronomia 
 Oxo – cratere sulla superficie di Cerere

Codici 
 OXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orientos (Australia)
 OXO – codice vettore ICAO di Million Air

Informatica 
 Oxo – marchio di diversi prodotti alimentari nel Regno Unito e in Sudafrica
 OXO – videogioco del tris realizzato nel 1952
 Oxo – gruppo musicale new wave statunitense che pubblicò un unico album Oxo nel 1983
 Oxo – antico nome del fiume Amu Darya